Anne Helin (née le  à Helsinki) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace  qui évoluait en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté une médaille de bronze olympique aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Elle a remporté le championnat finlandais en 2012, en tant que capitaine du Kärpät Oulu.

Biographie

Carrière en club 
Elle a été formée au Kärpät Oulu.

Carrière internationale 
Elle représente la Finlande en senior depuis 2007. Elle est médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2010 et participe aux championnats du monde 2008, 2009 et 2011.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| K-Kissat || SM-Sarja|| 14|| 2|| 0|| 2|| 6|| 14|| 10|| 7||17|| 4
|-
| 2000-2001|| K-Kissat|| SM-Sarja || 14|| 7|| 5|| 12|| 8|| 14|| 17|| 10|| 27|| 6
|-
| 2001-2002|| K-Kissat || SM-Sarja|| 12|| 4|| 5|| 9|| 10|| 10|| 13|| 9|| 22|| 12
|-
| 2002-2003|| IHK|| SM-Sarja || 22|| 24|| 8 || 32|| 27|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| IHK || SM-Sarja || 24|| 24|| 15|| 39|| 8|| 7|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
| 2004-2005|| IHK || SM-Sarja|| 19|| 14|| 12|| 26|| 4|| 6|| 7|| 1|| 8|| 4
|-
| 2005-2006|| IHK|| SM-Sarja|| 22|| 22|| 11|| 33|| 2|| 7|| 6|| 1||7 || 8
|-
| 2006-2007|| IHK|| SM-Sarja|| 19|| 20|| 16|| 36|| 18|| 5|| 3||5|| 8|| 4
|-
| 2007-2008|| IHK || SM-Sarja || 20|| 34|| 21|| 55|| 38|| 10|| 27|| 14 || 41 || 10
|-
| 2008-2009|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja || 24 || 32 || 30 || 62 || 12 || 5 ||1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2009-2010|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 14|| 28|| 19|| 47|| 18||7 || 5|| 2|| 7|| 6
|-
| 2010-2011|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 20|| 35|| 16|| 51|| 55|| 6|| 8|| 2|| 10|| 6
|-
| 2010-2011|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 27|| 43|| 33|| 76|| 24|| 4 || 3 || 3 || 6 || 6
|-
| 2012-2013|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 25|| 38 || 31 || 69 || 30 || 6 || 2|| 5 || 7 || 8

Au niveau international 

|-
| 2008 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde  || 5 || 3 || 1 || 4 || 4  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2009 ||align="left"||| align="left" | Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 4|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2010 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2011 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 ||4 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2012 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 6 || 1 || 1 || 2 || 10|| align="left" | Quatrième

Références 

Naissance en janvier 1987
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance à Helsinki
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Attaquante de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010